Goldstein kan syfta på:

Personer
 Baruch Goldstein (1956–1994), amerikansk-israelisk läkare, bosättare och terrorist
 Emmanuel Goldstein, amerikansk hacker och mediaperson 
 Eugen Goldstein (1850–1930), tysk fysiker
 Gil Goldstein (född 1950), amerikansk jazzpianist
 Harry Goldstein (1950–2009), svensk skådespelare och regissör
 Herbert Goldstein (1922–2005), amerikansk fysiker
 Herman Heine Goldstine (1913–2004), amerikansk matematiker och datavetare
 Jenette Goldstein (född 1960), amerikansk skådespelare
 Johan Arnold von Goldstein (1606–1653), svensk militär, generalmajor
 Joseph L. Goldstein (född 1940), amerikansk biokemist och genetiker
 Katrin Goldstein-Kyaga (född 1946), svensk professor i flerkulturell pedagogik
 Kurt Goldstein (1878–1965), tysi-amerikansk neurolog och psykiater
 Lisa Goldstein (född 1981), amerikansk skådespelare
 Max Goldstein, senare Max Mago, känd som "Mago" (1925–2008), svensk kostymtecknare och scenograf
 Melvyn Goldstein  (född 1938), amerikansk socialantropolog och tibetolog
 Rebecca Goldstein (född 1950), amerikansk författare och filosof
 Steven Goldstein (född 1981), colombiansk racerförare

Efternamnsförgreningssidor
Tyska efternamn
Judiska efternamn
Jiddisch-efternamn